Дио́д Шо́ттки — полупроводниковый диод с малым падением напряжения при прямом пропускании тока.

Назван в честь немецкого физика Вальтера Шоттки. В специальной литературе часто используется более полное название — Диод с барьером Шоттки.

Описание 
В диодах Шоттки в качестве барьера Шоттки используется переход металл-полупроводник, в отличие от обычных диодов, где используется p-n-переход. Переход металл-полупроводник обладает рядом особенных свойств (отличных от свойств полупроводникового p-n-перехода). К ним относятся: пониженное падение напряжения при прямом включении, высокий ток утечки, очень маленький заряд обратного восстановления. Последнее объясняется тем, что по сравнению с обычным p-n-переходом у таких диодов отсутствует диффузия, связанная с инжекцией неосновных носителей, то есть они работают только на основных носителях, а их быстродействие определяется только барьерной ёмкостью.

Диоды Шоттки изготавливаются обычно на основе кремния (Si), карбида кремния (SiC) или арсенида галлия (GaAs), реже — на основе германия (Ge). Выбор металла для контакта с полупроводником определяет многие параметры диода Шоттки. В первую очередь — это величина контактной разности потенциалов, образующейся на границе металл-полупроводник. При использовании диода Шоттки в качестве детектора она определяет его чувствительность, а при использовании в смесителях — необходимую мощность гетеродина. Поэтому чаще всего используются металлы Ag, Au, Pt, Pd, W, которые наносятся на поверхность полупроводника и дают величину потенциального барьера 

На практике большинство диодов Шоттки на основе кремния (Si) применяются в низковольтных цепях при обратном напряжении порядка единиц — нескольких десятков вольт. Приборы на основе карбида кремния (SiC) применяются в более высоковольтных цепях, их предельное обратное напряжение составляет от 600 до 1200 В. Прямое падение напряжение у таких диодов, как правило, не меньше, чем у аналогичных по предельным параметром кремниевых диодов с p-n-переходом, а их основные преимущества заключаются в высоком быстродействии и низкой барьерной ёмкости. Такие диоды часто используются в выходных цепях корректоров коэффициента мощности (PFC).

Свойства диодов Шоттки 
 Достоинства

 Падение напряжения на диоде Шоттки при его прямом включении и максимально-допустимом токе через прибор составляет  вольта, в то время как для обычных, например, кремниевых диодов с p-n-переходом это значение порядка  вольта. Однако столь малое падение напряжения на диоде Шоттки при его прямом включении присуще только сериям с предельно-допустимым обратным напряжением до десятков вольт, тогда как у приборов с более высоким предельно-допустимым обратным напряжением становится сравнимым с прямым падением напряжения кремниевых диодов, что может ограничивать применение диодов Шоттки.
 Диоды Шоттки имеют ёмкость ниже чем у диодов с p-n-переходом, так как в них нет накопления неосновных носителей заряда в структуре при прохождении прямого тока (диффузионная ёмкость), поэтому имеют более высокую рабочую частоту. Это свойство диодов Шоттки в логических интегральных микросхемах, где диодами Шоттки шунтируются переходы база-коллектор транзисторов и в открытом состоянии транзистора избыточный управляющий ток базы отбирается в коллектор, что препятствуют накоплению заряда неосновных носителей в базовом слое.

В силовой электронике малое время восстановления позволяет строить выпрямители на частоты в сотни килогерц и выше. Например, у диода MBR4015 (предельно-допустимое обратное напряжение  предельно-допустимый прямой ток  предназначенного для выпрямления высокочастотного напряжения, время обратного восстановления около .
 Благодаря быстрому восстановлению обратного сопротивления, выпрямители на диодах Шоттки отличаются от выпрямителей на обычных диодах пониженным уровнем помех из-за отсутствия коротких импульсов, возникающих при запирании диода в процессе обратного восстановления, поэтому они предпочтительнее для применения в аналоговых вторичных источниках питания.

 Недостатки
 Даже при кратковременном превышении максимально допустимого значения обратного напряжения диод Шоттки необратимо выходит из строя, в отличие от обычных кремниевых диодов с  которые переходят в режим обратимого лавинного пробоя и их структура не разрушается, если рассеиваемая кристаллом диода мощность не превышает допустимых значений; после снятия высокого обратного напряжения обычный диод, в отличие от диода Шоттки, полностью восстанавливает свои свойства.
 Диоды Шоттки характеризуются повышенными (относительно обычных кремниевых p-n-диодов) обратными токами, возрастающими с ростом температуры кристалла. Например, для прибора 30CPQ150 обратный ток при максимальном обратном напряжении изменяется от  при  до  при  У низковольтных диодов в корпусах ТО220 обратный ток может превышать сотни миллиампер (MBR4015 —  при  Неудовлетворительные условия теплоотвода при работе диода Шоттки с высокими обратными токами может привести к его тепловому пробою.

Номенклатура диодов Шоттки 
Диоды Шоттки часто входят составные в современные дискретные полупроводниковые приборы:
 МОП-транзисторы со встроенным обратным диодом Шоттки (впервые выпущены компанией International Rectifier под торговой маркой FETKY в 1996) — основной компонент синхронных выпрямителей. В отличие от обычного МОП-транзистора, встроенный в прибор обратный диод которого отличается высоким прямым падением напряжения и посредственными временны́ми характеристиками (так как представляет собой обычный диод на p-n переходе, образуемый областями стока и подложкой, объединённой с истоком), использование обратного диода Шоттки позволяет строить силовые синхронные выпрямители с частотой преобразования в сотни килогерц и выше. Существуют приборы этого класса со встроенными схемами управления затворами и устройствами управления синхронным выпрямлением.
 Так называемые ORing-диоды и ORing-сборки — силовые диоды и диодные сборки, применяемые для объединения параллельных источников питания с общей нагрузкой в устройствах повышенной надёжности с резервированием по отказу питания (логическое ИЛИ по питанию). Отличаются особо низким, нормируемым прямым падением напряжения. Например, специализированный миниатюрный диод MBR140 ( ) при токе  имеет прямое падение напряжения не более  при  и  при  ORing-диоды характеризуются относительно большой площадью p-n-перехода и низкими плотностями тока.

Примечания

Ссылки 
 

Электроника
Полупроводниковые диоды